Первый дивизион 2014/2015 годов () — 59-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 8 августа 2014 года и закончился 8 мая 2015 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2014/15 на сайте rsssf.com 

2014/2015
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015